Alalá puede referirse a:

Alalá, un género musical folclórico de carácter lírico.
Alalá (mitología), en la mitología griega, la personificación del grito de guerra.
Alalá (Los nietos de los celtas), una película española.